A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hármasugrás versenyszámának selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét pedig augusztus 1-jén rendezték Tokióban. A számot a venezuelai Yulimar Rojas nyerte 15,67 méteres ugrásával új világcsúcsot felállítva.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen döntőjében új világcsúcs született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

nharmasugras